Miejscowości w USA:
 Wilsonville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Wilsonville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Wilsonville – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Furnas
 Wilsonville – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas